In der Bardsragujn chumb 2009 spielten acht Vereine in Armeniens höchster Fußball-Spielklasse um die Meisterschaft. Die armenische Meisterschaft wurde zum 64. Mal ausgetragen und zum 18. Mal unter dem Namen Bardsragujn chumb. Die Spielzeit begann mit dem ersten Spieltag am 21. März 2009 und endete am 7. November 2009 mit dem 28. Spieltag.

Meister wurde der Titelverteidiger FC Pjunik Jerewan, der zum 9. Mal hintereinander gewann. Es war der 12. Meistertitel von FC Pjunik Jerewan. Sie qualifizierten sich für die 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Während der Zweitplatzierte MIKA Aschtarak in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League antreten konnte, mussten der Dritt- und Viertplatzierte in der 1. Qualifikationsrunde der Europa League spielen. Der Tabellenletzte FC Ararat Jerewan stieg in die Aradżin chumb, die zweite armenische Liga ab.

Im Pokalendspiel des armenischen Unabhängigkeitspokals, das am 9. Mai 2009 um 20:00 Uhr im Hanrapetakan-Stadion in Jerewan stattfand, besiegte der Meister von FC Pjunik Jerewan die Mannschaft von FC Banants Jerewan mit 1:0. Der Treffer fiel der 90. Minute durch Henrich Mchitarjan.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009